Standard Luik verwelkomde voor aanvang van het seizoen 1996/97 oud-speler Jos Daerden als nieuwe coach. De Limburger moest de club door een moeilijke overgangsperiode leiden. Standard was net gefuseerd met RFC Seraing en beschikte daardoor over tientallen nieuwkomers, waaronder de Braziliaanse aanvallers Wamberto en Edmilson. Ook Roberto Bisconti, die Standard in 1995 verlaten had voor Seraing, keerde door de fusie terug naar Sclessin. Aan de andere kant zag Daerden door het Bosman-arrest ook heel wat ervaring vertrekken. Sterkhouders als Gilbert Bodart, Marc Wilmots, Michaël Goossens, Alain Bettagno, Régis Genaux en Philippe Léonard trokken allemaal naar het buitenland, de meesten onder hen dankzij de invloedrijke makelaar Luciano D'Onofrio.

Het werd opnieuw een teleurstellend seizoen voor Standard, dat zich nochtans wel wist te plaatsen voor de finale van de Intertoto Cup, maar daarin over twee wedstrijden verloor van het Duitse Karlsruher SC. In de competitie speelde het team van Daerden wisselvallig en vooral in de topwedstrijden schoot Standard telkens tekort. De Rouches verloren elk duel van Club Brugge, KRC Genk, RSC Anderlecht en revelatie Lierse SK. Standard verloor op de laatste speeldag met 0-3 van Lierse dat zich zo op Sclessin tot landskampioen kroonde. Op dat ogenblik keek Standard al een tijdje uit naar het volgende voetbaljaar. Daerden was al enkele maanden voor het einde van het seizoen zeker dat hij in de zomer van 1997 bij Lierse aan de slag zou gaan, waardoor Standard in maart 1997 Aad de Mos vastlegde als zijn opvolger. De Nederlander was aangetrokken op advies van Robert Lesman, de sterke man van Standard in de jaren 90.

Selectie

Technische staf
 Trainers
  Jos Daerden
 Assistent-trainer
  Léon Semmeling

Transfers

Zomer

Inkomend 
  Roberto Bisconti (RFC Seraing)
  Benjamin Debusschere (RFC Seraing)
  Edmilson (RFC Seraing)
  Waldemar Jaskulski (Widzew Łódź)
  Nebojša Krupniković (Rode Ster Belgrado)
  Andrzej Kubica (KSV Waregem)
  Axel Lawarée (RFC Seraing)
  Peter Maes (KSK Beveren)
  Raphaël Miceli (RFC Seraing)
  Milan Simeunović (Radnicki Beograd)
  Wamberto (RFC Seraing)

Uitgaand 
  Alain Bettagno (FC Blau-Weiß Linz)
  Gilbert Bodart (Girondins de Bordeaux)
  Gheorghe Butoiu (Rapid Boekarest)
  Ronald Foguenne (AA Gent)
  Régis Genaux (Coventry City)
  Michaël Goossens (Genoa CFC)
  Steve Hoste (KSK Tongeren)
  Daniel Kimoni (Racing Genk)
  Philippe Léonard (AS Monaco)
  Nebojša Malbaša (Olympic Charleroi)
  Tim Nuyens (Verbroedering Geel)
  Didier Piot (Royal Tilleur FC)
  Dario Rappa (La Louvière)
  Mircea Rednic (Sint-Truidense VV)
  Aleksandr Rytchkov (RC Lens)
  Shalom Tikva (Hapoel Tel Aviv)
  Marc Wilmots (FC Schalke 04)

Winter

Inkomend 
  Ricardo Páez (ULA Mérida)
  Dejan Peković (Partizan Belgrado)

Uitgaand 
  Andrzej Kubica (OGC Nice)
  Nebojša Krupniković (Gamba Osaka)

Eerste Klasse

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (CL): geplaatst voor Champions League, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Statistieken

Beker van België

Wedstrijden

Externe link
 Officiële website

Belgische voetbalclub 1996/97
Standard Luik naar seizoen